El municipio de Stow Creek (en inglés: Stow Creek Township) es un municipio ubicado en el condado de Cumberland en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 1.431 habitantes y una densidad poblacional de 29,26 personas por km².

Geografía 
El municipio de Stow Creek se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $52,500 y los ingresos medios por familia eran $58,583. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,500 frente a los $26,528 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,925. Alrededor del 6.7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Cumberland (Nueva Jersey)